dawne gminy:
 gmina Leszczyny (1945–1954) 
 gmina Leszczyny (1977–1991)
zobacz też:
 gmina Leszczyna